En Pologne, Zosin peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Zosin, un village du powiat de Golub-Dobrzyń,
Zosin, un village du powiat de Włocławek.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Zosin, un village.

 dans la voïvodie de Lublin
Zosin, un village du powiat de Hrubieszów,
Zosin, un village du powiat de Krasnystaw,
Zosin, un village du powiat de Lublin,
Zosin, un village du powiat de Łęczna,
Zosin, un village du powiat d'Opole Lubelskie,
Zosin, un village du powiat de Ryki.

 dans la voïvodie de Łódź
Zosin, un village.

 dans la voïvodie de Mazovie
Zosin, un village.